Погледај дом свој, анђеле може значити:

 Погледај дом свој, анђеле (песма), песма рок групе Рибља чорба.
 Погледај дом свој, анђеле (књига) (), роман који је 1929. написао Томас Вулф.
 Погледај дом свој, анђеле (представа), представа из 1957. године.